Tenisový turnaj WTA Medibank International Sydney 2010 se konal ve dnech 10. až  16. ledna v australském Sydney venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA Premier Tournaments a byl součástí WTA Tour 2010. Odměny činily 600 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
První 2 nasazené hráčky měly v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Medibank International Sydney
 Medibank International Sydney 2010 - muži

Externí odkazy 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
 Oficiální stránka turnaje

Sydney International
WTA Tour 2010
Tenis v Austrálii v roce 2010